Штехер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штехер, Бертольд  — первый известный градоначальник (войт) Львова XIV века.
 Штехер, Марио (род. 1977) — известный австрийский двоеборец, двукратный олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Штехер, Ренате (род. 1950) — восточногерманская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции.